Patričar je hrvatsko poduzeće. Specijalizirano je za veleprodaju i maloprodaju proizvoda namijenjenih za prehranu te svakodnevnu potrošnju. Djeluje kao lanac maloprodaje i veleprodaje prehrambenih proizvoda i proizvoda široke potrošnje. Registrirana je kao d.o.o.

Povijest 
Osnovan je 1991. godine u Županji. Kroz dugu tradiciju poduzeće se neprekidno razvija te do danas zapošljava 162 djelatnika u preko 50 maloprodajnih objekata te u jednom veleprodajnom centru. Poduzeće je značajan dobavljač raznih grupa proizvoda (prehrane, papirne konfekcije te raznih proizvoda za kućanstvo) velikom broju trgovina, ugostiteljskim i hotelskim objektima te raznim drugim trgovačkim lancima u Hrvatskoj. Poslovnice su u Vukovarsko-srijemskoj, Brodsko-posavskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Prema ljestvici Privrednog vjesnika, spada u 400 najvećih hrvatskog gospodarstva 2015. godine. U Vukovarsko-srijemskoj županiji je prema broju zaposlenika na 18. mjestu, sa 156 zaposlenih, prema ukupnom prihodu je 25. s preko 85,6 milijuna kuna te 27. s preko 3,2 milijuna kuna dobiti razdoblja.

Izvori 

Hrvatske tvrtke
Županja]